Rozgrywki Serie B w sezonie 2022/2023 jest 91. edycją w historii włoskiej drugiej ligi. W lidze rywalizuje 20 drużyn, z których 13 powróciło z sezonu 2021/2022, 4 awansowały z Lega Pro Prima Divisione i 3 spadły z Serie A.

Pierwszego gola sezonu strzelił Dennis Man z Parmy Calcio w meczu przeciwko Bari w inaugurację rozgrywek 12 sierpnia 2022 r.

Tabela

Wyniki

Baraże

O awans do Serie A 

Runda wstępna

Półfinały

 W przypadku remisu decyduje wyższa pozycja w tabeli na koniec sezonu.

Finał

O pozostanie w Serie B 

 W przypadku remisu decyduje wyższa pozycja w tabeli na koniec sezonu.

Najlepsi strzelcy 

Ostatnia aktualizacja: 2022-11-16.